Räden mot Alexandria kan avse:

Räden mot Alexandria (1814) – ett slag år 1814 mellan Storbritannien och USA under 1812 års krig
Räden mot Alexandria (1941) – ett slag år 1941 mellan Royal Navy och italienska flottan i Medelhavet under andra världskriget